Ewa Janik (ur. 1947) – posłanka SLD
 Ewa Maria Janik (ur. 1948) – posłanka SLD